Miejscowości w USA:
 Andrew – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Andrew (ang. Andrew County) – w stanie Missouri
Inne:
 angielski odpowiednik imienia Andrzej
 Andrew – singel Julii Marcell